1-й выпуск Велотон Стокгольм — шоссейной однодневной велогонки, проводившейся в Стокгольме. Гонка состоялась 13 сентября 2015 года в рамках UCI Europe Tour 2015 под категорией 1.1. Победу одержал словак Марко Кумп из команды «».

Участники 
Организаторы пригласили на гонку 2 проконтинентальные команды, 15 континентальных и 3 сборных. На старт соревнования вышли 113 спортсменов.

Результаты

Ссылки 
 Велотон Стокгольм 2015 на FirstCycling
 
 
 
 
  

Велотон Стокгольм
2015 год в велоспорте
Спорт в Швеции в 2015 году
Сентябрь 2015 года
События 13 сентября